«Плане́та обезья́н» () — научно-фантастический художественный фильм Франклина Шеффнера по одноимённому роману Пьера Буля. Главную роль в картине исполнил Чарлтон Хестон. Фильм занял 350 место в списке 500 лучших фильмов по версии журнала Empire.

Сюжет 
Астронавты Тейлор, Лэндон и Додж пробуждаются от глубокой спячки после космического путешествия со скоростью, близкой к скорости света. Стюарт, одинокая женщина-член экипажа, мертва из-за неисправности спальной камеры. Их космический корабль врезается в озеро на неизвестной планете, и люди покидают тонущее судно. Прежде чем отправиться, Тейлор показывает на корабельном хронометре 25 ноября 3978 года, через две тысячи шесть лет после их отбытия в 1972 году. Но из-за замедления времени их возраст был почти таким же, как и в 1972 году.

Люди путешествуют по безлюдной пустоши, встретив жуткое пугало, как фигуры, и пресноводное озеро с пышной растительностью. Во время плавания мужскую одежду крадут и разрывают примитивные немые люди. Вскоре после этого вооружённые гориллы совершают набег на кукурузное поле, где люди собирают еду. Тейлору выстрелили в горло, когда он и другие были схвачены. Додж убит, а Лэндон потерял сознание в хаосе. Тейлора отправляют в Город обезьян. Два шимпанзе, зоопсихолог Зира и хирург Гален, спасают Тейлору жизнь, хотя из-за травмы горла он временно немеет.

Тейлора помещают вместе с пленной женщиной, которую он позже называет Нова. Он наблюдает за развитым обществом говорящих обезьян со строгой кастовой системой: гориллы  — это военная сила и рабочие; орангутаны контролируют правительство и религию; а интеллектуальные шимпанзе  — в основном учёные и врачи. Общество обезьян  — это теократия, в то время как обезьяны считают примитивных людей паразитами, на которых нужно охотиться и либо сразу убивать, либо порабощать, либо использовать в научных экспериментах. Тейлор убеждает Зиру и её жениха Корнелиуса, что он такой же умный, как и они; при этом сделав бумажный самолётик. Доктор Зейус, их начальник орангутан, собирается устроить кастрацию Тейлора против протестов Зиры. Тейлор убегает и находит чучело Доджа на выставке в музее, вскоре его снова поймают, обнаружив, что он может говорить, что тревожит обезьян.

Слушание для определения происхождения Тейлора созвано. Тейлор упоминает двух своих товарищей, узнав, что Лэндону сделали лоботомию и сделали кататоническим. Полагая, что Тейлор из неизвестного человеческого племени за пределами их границ, Зейус в частном порядке угрожает кастрировать и лоботомировать Тейлора за отказ раскрыть его происхождение. С помощью племянника Зиры Люциуса, Зира и Корнелиус освобождают Тейлора и Нову и отвозят их в Запретную зону, запретный регион за пределами города Обезьян, где разбился корабль Тейлора. Закон об обезьянах правил этой территорией на протяжении веков. Корнелиус и Зира намерены собрать доказательства того, что более ранняя не обезьянья цивилизация, которую Корнелиус открыл годом ранее, должна быть очищена от ереси; Тейлор пытается доказать, что он с другой планеты.

Когда группа прибывает в пещеру, Корнелиуса перехватывают Зейус и его солдаты. Тейлор сдерживает их, угрожая застрелить Зейуса, который соглашается войти в пещеру, чтобы опровергнуть их теории. Внутри Корнелиус показывает остатки технологически развитого человеческого общества, предшествовавшего обезьяньей истории. Тейлор находит такие артефакты, как зубные протезы, очки, сердечный клапан и, к удивлению обезьян, говорящую куклу-ребёнка. Зейус признаёт, что всегда знал о древней человеческой цивилизации. Тейлор хочет найти ответы, игнорируя предупреждение Зейуса, что он может найти ответ, который ему не понравится, и что то, что сейчас является пустыней, когда-то было раем. После того, как Тейлору и Нове позволили уйти, Зейус запечатал пещеру, чтобы уничтожить улики, обвиняя Зиру, Корнелиуса и Люциуса в ереси.

Тейлор и Нова следуют вдоль береговой линии верхом на лошади и в конце концов видят остатки Статуи Свободы, обнаруживая, что эта «чужая» планета на самом деле является Землёй спустя долгое время после апокалиптической ядерной войны. Понимая, что не послушал доктора Зейуса, Тейлор в отчаянии падает на колени и осуждает человечество за уничтожение мира.

В ролях 
 Чарлтон Хестон — Джордж Тэйлор
 Родди Макдауэлл — Корнелиус
 Ким Хантер — Зира
 Джеймс Уитмор — президент Ассамблеи
 Морис Эванс — доктор Зейус
 Джеймс Дэйли — доктор Гонориус
 Линда Харрисон — Нова
 Роберт Ганнер — Лэндон
 Лу Вагнер — Лусиус
 Джефф Бёртон — Додж

Критика 
«Планета обезьян» была хорошо воспринята критиками и широко известна как классический фильм и один из лучших фильмов 1968 года. По состоянию на апрель 2012 года фильм содержал 90% рейтинга «Certified Fresh» на веб-сайте обзора Rotten Tomatoes на основе 50 рецензий. В 2008 году фильм был избран журналом «Empire» как один из «500 величайших фильмов всех времён».

Награды и номинации 
 1969 — 2 номинации на премию «Оскар»: за лучшие костюмы (Мортон Хаак) и за лучшую музыку (Джерри Голдсмит)
 1969 — премия «Honorary Award» за грим () от Американской академии киноискусства

Интересные факты 

 Финал фильма существенно отличается от концовки романа — в первоисточнике главный герой возвращается на Землю, но обнаруживает, что она тоже под контролем обезьян. В конце фильма же он, увидев остатки Статуи Свободы, осознаёт, что «планета обезьян» и есть Земля (что наводит на мысль о возможности уничтожения человеческой цивилизации в самоубийственной ядерной войне, а не вследствие восстания обезьян, как об этом говорится в продолжениях фильма).
 Доктор-шимпанзе Зира называла Тейлора (героя Чарлтона Хестона) «Ясноглазым» () до тех пор, пока ему не вылечили голосовые связки. Имя «Корнелиус» является кличкой одной из шимпанзе. К тому же имена героев Додж и Лэндон используются для охранника из службы по контролю над животными, которого зовут Додж Лэндон.
 Джефф Бёртон, игравший Доджа, упал в обморок от жары во время съёмок сцен в пустыне.
 Экран космического корабля никогда не упоминался в фильме, но к 40-летию выпуска NASA корабль называется «Свобода 1». Первоначально корабль был назван «Иммигрант-1» в раннем черновике сценария, а затем назван «ВВС-1».
 Когда Чарлтон Хестон произносил свою знаменитую речь о «вонючих лапах», у него был ужасный грипп. Так что голос актёра звучал хрипло. Вдобавок ко всем страданиям, в сцене, когда за его героем гнались обезьяны, ему пришлось бежать полуголым через заросли ядовитого плюща.
 Актёрам, игравшим обезьян, приходилось во время еды смотреться в зеркало и пить через соломинку, чтобы не испортить грим.
 Картина снималась в Аризоне.
 По сценарию фильма женщины-дикарки ходили с обнажённой грудью, но Fox их «одела», чтобы не создавать проблем с рейтингом.

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 «Планета обезьян» на сайте ВидеоГид
 «Планета обезьян»: релиз на видео на сайте ВидеоГид

Фильмы-антиутопии 1960-х годов
Фантастические фильмы 1968 года
Национальный реестр фильмов
Планета обезьян
Экранизации произведений Пьера Буля
Фантастические фильмы об учёных
Фильмы США 1968 года
Фильмы о путешествиях во времени